Скрэ́мблинг ():
 Скрэмблинг (лингвистика) — понятие в генеративной грамматике.
 Скрэмблинг — вид и способ техники передвижения в горах.